Molekulska formula -{C24H26N2O6}- se može odnositi na:

 JTE-907
 Suksibuzon

en:C24H26N2O6